Tragontia puede referirse a:
 el nombre común de la planta ''Dracunculus canariensis; o
 el nombre común de la planta Dracunculus vulgaris.